Mitologia britannica può riferirsi a:

 Mitologia anglosassone, riferibile alla mitologia norrena
 Mitologia gallese
 Mitologia scozzese
 Mitologia irlandese
 Materia di Bretagna, o ciclo arturiano